Улица Льва Толстого (ранее Свияжская, Покровская) — улица в Ленинском районе Ульяновска, в историческом центре города. Тянется с северо-востока на юго-запад, от Набережной реки Свияги до Спасской улицы (от улицы Гончарова через закрытую территорию бывшего Суворовского училища).

История 
Нынешнее название улица носит с 1918 года. Название присвоено в честь Льва Толстого, который бывал в Симбирске в 1869 году. Изначально её (первые упоминания относятся к концу XVII века) именовали Свияжской, по названию находившееся рядом Свияжской Слободы, с середины XIX века — Покровской, по названию Покровского монастыря. Вообще же, она старейшая улица в городе, имевшая собственное название.

Здесь в XVIII веке, по сведениям краеведов, располагалась усадьба прадеда великого русского поэта Алексея Столыпина и его супруги Марии Столыпиной, старшая дочь которых — Елизавета —  приходилась Михаилу Лермонтову бабушкой. Затем здесь поселился сын Алексея Столыпина — Александр Алексеевич Столыпин.

В 1930-х годах на улице были построены первые в городе Ульяновске многоэтажные дома.

Описание

Улицу пересекают 
 Улица 12 Сентября.
 Улица Железной Дивизии
 Улица Александра Матросова

К улице примыкают 
 Улица Архитектора Ливчака

Примечательные здания 
Симбирская Мариинская женская гимназия
 Здание Симбирской губернской земской управы (ныне центральный почтамт города Ульяновска). Построено в 1905 году. Архитектор: А. И. Дмитриев.
 Управление специальной связи по Ульяновской области
 Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
 Филиал ПАО Ростелеком по Ульяновской области.
 Медицинский центр «Здравинка».
 Комитет ЖКХ администрации города Ульяновска
 Дом купцов Сусоколовых (ныне Центр развития творчества детей и юношества им. А. Матросова). Построен в 1865 году. Архитектор: А. С. Чичагов.
 Здание Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков (ныне ректорат и приёмная комиссия Ульяновского государственного университета. Построено в 1910—1911 годах. Архитектор: Ф. О. Ливчак.
 Особняк купца А. А. Сачкова (ныне епархиальное управление). Построен в 1908—1909 годах. Архитектор: А. А. Шодэ
 Дом домашнего врача семьи Ульяновых И. С. Покровского (ныне Прокуратура Ленинского района). Построен в 1864 году.
 Главный МФЦ (центр «Мои документы») по Ульяновской области.
 Дом, в котором А. М. Казакевичем была создана метеорологическая станция (ныне музей «Метеорологическая Станция Симбирска», филиал ГИМЗ «Родина В. И. Ленина»). Построен в 1875—1876 гг.
 Детская городская клиническая больница № 1
 «Выставочный зал на Покровской» (филиал ГИМЗ «Родина В. И. Ленина»)
 Доходный дом М. Н. Ухтомского. Построен в 1907—1908 годах. Архитектор: А. А. Шодэ.
 Дом В. Л. Прушакевича. Построен в 1895 году.
 Дом князя В. И. Баюшева. Построен в 1-й половине XIX века.
 Дом И. И. Косолапова, в котором жила семья Ульяновых в 1876—1878 гг.(ныне музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска», филиал ГИМЗ «Родина В. И. Ленина»). Построен в середине XIX века.
 Особняк барона Х. Г. Штемпеля (ныне Музей современного искусства им. А. А. Пластова, филиал Ульяновского областного художественного музея). Построен в 1905—1906 годах. Архитектор: А. А. Шодэ.
 Детский музейный центр (филиал ГИМЗ «Родина В. И. Ленина»).
 Управление ФСБ России по Ульяновской области
 Дом М. П. фон Брадке (ныне музей «Архитектура эпохи модерн в Симбирске», филиал ГИМЗ «Родина В. И. Ленина»). Построен в 1909 году. Архитектор: А. А. Шодэ.
 Здание Симбирской удельной конторы (ныне Ульяновский фармацевтический колледж). Архитектор М. П. Коринфский.
 Частный детский сад «Теремок».
 Средняя общеобразовательная школа № 6 им. И. Н. Ульянова
 Дом Ф. Я. Перцович. Построен в 1884 году.
 Дом, в котором жила учительница Ушакова-Прушакевич В. Ф., которая готовила Володю Ульянова к поступлению в гимназию 
Музей «Симбирская засечная черта» (2001, ул. Л. Толстого, 43а)
Особняк барона Х. Г. Штемпеля (Архитектор: А. А. Шодэ,1906). Ныне — Музей современного искусства имени А. А. Пластова.
«Старая аптека». Построен в 1770-х гг. Архитектор И. А. Бенземан ( ул. Л. Толстого, 58).

На улице находятся памятники 
 Памятник Герою Советского Союза рядовому Александру Матросову.                                                                                                                                        
Памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
Памятный знак у музея «Симбирская засечная черта».
Памятник «Юным морякам-ульяновцам».

Парки 
Улица проходит через парк Матросова, сквер Льва Толстого и сквер Ивана Яковлева.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Прогулки по Ульяновску, часть № 3

Улицы Ульяновска
Ульяновск